Do You Mind – singolo di Anthony Newley del 1960
 Do You Mind – singolo di DJ Khaled del 2016